OCN steht für:
 OCN (Fernsehsender), einen südkoreanischen TV-Sender
 OCLC Control Number, eindeutige Kontrollnummer für jeden WorldCat-Eintrag, vergeben durch das Online Computer Library Center
 Opaskwayak Cree Nation, First Nation der Westlichen Swampy Crees um The Pas in Manitoba, Kanada
 Orion Cinema Network
 Oceanside Municipal Airport (IATA-Code), Flughafen von Oceanside (Kalifornien), Kalifornien
 Open Computer Network, der größte Internetanbieter in Japan, von Nippon Telegraph and Telephone Communications betrieben

–OCN steht für:
 Cyanate

Abkürzung